Ранчо ел Пуенте има више значења:

 Ранчо ел Пуенте (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Пуенте (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Пуенте (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику